Fawcett City – fikcyjne miasto pojawiające się w komiksach DC, siedziba Kapitana Marvela oraz Marvel Family. Pierwszy raz oficjalnie pojawiło się w roku 1994, w powieści graficznej "The Power of Shazam", autorstwa Jerry'ego Ordwaya. Nazwa miasta nawiązuje do pierwszego wydawcy przygód Kapitana Marvela, Fawcett Comics.

Tak jak w przypadku innych fikcyjnych miast w komiksach DC, dokładna lokalizacja Fawcett City nie jest znana. Wiadomo jedynie, że znajduje się ono na obszarze Środkowego Zachodu. W serii "The Power of Shazam!", autor Jerry Ordway zasugerował, że miasto położone jest w stanie Wisconsin. W mieście znajduje się siedziba stacji WHIZ Radio, w której pracuje Billy Batson (alter ego Kapitana Marvela) oraz sieć metra, dzięki której podróżuje on do groty Shazama.

Przypisy 

Fikcyjne miasta